Léon T'Serstevens (politicus) (1836 - 1900), Belgisch politicus
 Léon t'Serstevens (atleet) (1876 - 1931), Belgisch atleet